HPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baytown (Stati Uniti)